Wiggins peut désigner :

Patronyme 

 Aaron Wiggins (1999-), basketteur américain ;
 Andrew Wiggins (1995-), basketteur canadien ;
 Bradley Wiggins (né en 1980), coureur cycliste britannique, fils de Gary Wiggins ;
 Carleton Wiggins (1848-1932), peintre américain ;
 Candice Wiggins (né en 1987), joueuse de basket-ball américaine ;
 Chris Wiggins (1931-), est un acteur
 Eddy Wiggins (1904-1989), photographe américain ;
 Gary Wiggins (1952-2008), coureur cycliste australien, père de Bradley Wiggins ;
 Guy C. Wiggins (1883-1962), peintre américain ;
 Joseph Wiggins (1832-1905), navigateur britannique ;
 Mitchell Wiggins (1959-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Tom Wiggins (1849-1908), pianiste et compositeur américain ;

Toponyme 

 Wiggins, ville du Colorado ;
 Wiggins, ville du Mississippi.

Autres 
 Équipe cycliste Wiggins Le Col
 Wiggins Airways, compagnie aérienne américaine.
 Wiggins, série de romans policiers pour la jeunesse écrite par Béatrice Nicodème